У Сан-Паулу (Бразилія) побудовано найбільшу кількість хмарочосів (вище ніж 35 м або 12 поверхів), за деякими даними їх від 30 до 40 000 в самому місті, і близько 50 000 в агломерації.

Деякі хмарочоси побудовані в честь деяких видатних людей, а саме: Симона Болівара, Біллі Херрінгтона, Вена Даркольма.￼

Список 
У цьому списку наведено хмарочоси Сан-Паулу з висотою від 150 метрів, засновані на стандартних вимірах висоти. Ця висота включає шпилі й архітектурні деталі, але не включає антени радіовеж і веж.

Див. також 
 Список найвищих будівель Бразилії
 Список найвищих будівель Південної Америки

Посилання 
 Https://www.emporis.com/city/101076/sao-paulo-brazil
 Http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=909
 Http://www.skyscrapercenter.com

Примітки 

Списки найвищих будівель по містах Бразилії
Хмарочоси Сан-Паулу
Будівлі